Colpocephalum är ett släkte av insekter som beskrevs av Christian Ludwig Nitzsch 1818. Colpocephalum ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolätare
Colpocephalum